Составы команд, принимавших участие в Чемпионате Европы по футболу 1972, проходившего в Бельгии, с 14 июня по 18 июня 1972 года.

Бельгия

Венгрия

СССР

ФРГ

Ссылки 
Результаты на RSSSF

Составы
1972